Superserien 2018 kan syfta på:

Superserien för herrar 2018 (herrar, amerikansk fotboll)
Superserien för damer 2018 (damer, amerikansk fotboll)